

Astronomia 
 4743 Kikuchi – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Kikuchi – città giapponese della prefettura di Kumamoto

Medicina 
 Malattia di Kikuchi-Fujimoto – malattia rara, a carattere benigno e che comunque va incontro a guarigione

Persone 
 Ayaka Kikuchi (1987) – pattinatrice di velocità su ghiaccio giapponese
 Fūma Kikuchi (1995) – cantante, attore e modello giapponese
 Hideyuki Kikuchi (1949) – scrittore giapponese
 Hiroyuki Kikuchi (1965) – pilota motociclistico giapponese
 Kōsuke Kikuchi (1985) – calciatore giapponese
 Masami Kikuchi (1960) – doppiatore giapponese
 Mika Kikuchi (1983) – attrice e doppiatrice giapponese
 Moa Kikuchi (1999) – idol giapponese
 Moemi Kikuchi (1992) – pattinatrice di short track giapponese
 Naoya Kikuchi (1984) – calciatore giapponese
 Rinko Kikuchi (1981) – attrice giapponese
 Shinkichi Kikuchi (1967) – calciatore giapponese
 Shunsuke Kikuchi (1931) – musicista e compositore giapponese
 Sumire Kikuchi (1996) – pattinatrice di short track giapponese
 Tarcisius Isao Kikuchi (1958) – arcivescovo cattolico giapponese
 Toshimi Kikuchi (1973) – calciatore giapponese 
 Yuki Kikuchi (1990) – pattinatrice di short track giapponese

Pagine correlate 
 Clan Kikuchi – elenco capiclan noti